

Biografia 
Nata nel 1903 a Credera Rubbiano, a 32 anni partecipò ai Giochi olimpici di , una delle cinque donne della spedizione, le prime a partecipare ad un'Olimpiade invernale, nella gara di combinata alpina, chiudendo la discesa libera al 27º posto, in 7'24"4, con 68.5 punti.

Fu anche campionessa italiana di discesa libera nel 1933.

Note

Collegamenti esterni